A crispus latin szó jelentése „fodros, borzas”. A római névadási szokásokban egyes családneveket jelzőkkel egészítették ki, amelyek a család ágainak elkülönítésére szolgáltak. A crispus is ilyen. Később önálló névvé vált.

 Tullius Quintius Crispus; i. e. 3. századi hadvezér
 Marcius Crispus; bithyniai helytartó (i. e. 1. század)
 Caius Sallustius Crispus; római politikus, történetíró
 Caius Sallustius Crispus Passienus; a 27. év consulja
 Lucius Iunius Vibius Crispus; a 75. év consulja
 Flavius Iulius Crispus; I. Constantinus római császár fia
 Crispus István; szerémi püspök (mh. 1494)
 Crispus Bálint; 16. századi tordai pap

 Pelecanus crispus; borzas gödény
 Chondrus crispus; ír moszat
 Capricornis crispus; japán széró
 Carduus crispus; fodros bogáncs
 Amaranthus crispus; bodros disznóparéj
 Potamogeton crispus; bodros békaszőlő
 Rumex crispus; fodros lórom (lósóska)
 Heamanthus crispus; fodros vérvirág